Allersbach ist ein geographischer Name:

 Allersbach (Schalkham), Dorf der Gemeinde Schalkham im Landkreis Landshut, Bayern

 Allersbach (Bina), linker Zufluss der Bina vor Rothenwörth, Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Allersbach (Rur), linker Zufluss der Rur in der Rurtalsperre bei Woffelsbach, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen 

Siehe auch:
 Aller
 Allerbach
 Allensbach